

Patronyme

 Jean-Louis Marie Le Deuff (1930-2020), contre-amiral français ;
 Olivier Le Deuff (né en 1977), chercheur français ;